

Patronyme 

 Ferdinando Busoni (1834-1909), clarinettiste et compositeur italien ;
 Ferruccio Busoni (1866-1924), compositeur, pianiste, professeur et chef d'orchestre italien.

Géographie 
 Busoni, commune de la province de Kirundo au nord du Burundi